Résultats détaillés de l’édition 1967 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 20 au .

Palmarès

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
24 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1967
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1967
Sport en janvier 1967
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)